Neoheterandria är ett släkte av fiskar. Neoheterandria ingår i familjen Poeciliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Neoheterandria